Armental puede referirse a:

 Armental (Asturias), lugar español de la parroquia de Villanueva, del concejo de Navia, Asturias.
 Armental (Cambre), lugar español de la parroquia de Pravio, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
 Armental (Guntín), aldea española de la parroquia de Gomelle, del municipio de Guntín, provincia de Lugo, Galicia.
 Armental (Pantón), aldea española de la parroquia de Castillón, del municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.
 Armental (Puebla del Caramiñal), aldea española de la parroquia de Postmarcos, del municipio de Puebla del Caramiñal, provincia de La Coruña, Galicia.
 Armental (Vilasantar), parroquia española del municipio de Vilasantar, provincia de La Coruña, Galicia.